Chaetodiplis är ett släkte av svampar. Chaetodiplis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetodiplis